Le Championnat de France d'échecs des clubs 2017-2018 est sous la dénomination de Top 12 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport.

Douze clubs participent à cette édition de la compétition. Le Top 12 2018 était le  championnat de France d'échecs par équipes. Bischwiller est devenu champion, remportant toutes les compétitions et reléguant le champion en titre Clichy-Echecs-92 à la deuxième place. Metz Fischer, Évry Grand Roque et le CEMC Monaco ont été promus de Nationale 1 l'an dernier. Sur le plan sportif, Metz aurait été la seule équipe promue à rester en place, tandis qu'Évry et Monaco, ainsi que Vandœuvre-Echecs ont été relégués. Cependant, puisque le CE de Bois-Colombes et Tremblay-en-France ont retiré leurs équipes et qu'Évry a également renoncé, Monaco et Vandœuvre sont restés dans le plus haut niveau.

Contexte
À Brest, en juin 2018, le titre est remporté, deux rondes avant la fin, par Bischwiller devant Clichy.

Modalités 
Les douze équipes participantes ont disputé un tournoi. Le classement était déterminé par le nombre de points de l'équipe (3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite, 0 point pour une défaite sans combat). En cas d'égalité, la comparaison directe était décisive en premier, suivie du bilan des points du tableau (différence entre le nombre de victoires et de défaites).

Calendrier 
Les compétitions se sont jouées à Brest du 26 mai au 5 juin 2018.

Clubs participants 
 Bischwiller
 Bois-Colombes
 Clichy 
 Évry
 Grasse
 Metz
 Monaco
 Mulhouse
 Nice
 Saint Quentin 
 Tremblay-en-France
 Vandoeuvre

Généralités
Les équipes participantes étaient autorisées à inscrire un maximum de 16 joueurs, dont au moins une Française et un Français. Les joueurs masculins et les joueuses étrangères devaient avoir une cote Elo d'au moins 2000 .

Tous les clubs n'ont pas utilisé le quota, Bischwiller et Grasse Echecs rapportant chacun 15 joueurs. Tous les joueurs signalés n'ont pas été réellement utilisés. Alors que Bischwiller, Clichy et Grasse s'en sortent à neuf joueurs chacun, douze joueurs disputent au moins un match à Vandœuvre. Au total, 122 joueurs ont été utilisés, dont 33 ont participé à toutes les compétitions.

La joueuse avec le plus de points est Pauline Guichard (Clichy) avec 10 points en 11 matchs. Arkadij Naiditsch et Nino Maisuradze (tous deux de Bischwiller) ont chacun marqué 8,5 points en 11 matchs . Aucun joueur n'a atteint les 100%, le meilleur pourcentage a également été réalisé par Pauline Guichard.

Effectifs 
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :

    N° : numéro de classement
    Titre : titre FIDE en début de saison (rating list mai 2018) ; GM = Grandmaster , IM = Master International , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
    Elo : Classement Elo au début de la saison (classement de mai 2018) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
    Nation : Nationalité selon la liste de notation de mai 2018 
    G : Nombre de parties gagnantes
    R : Nombre de matchs nuls
    V : Nombre de parties perdantes
    Points : nombre de points obtenus
    Jeux : Nombre de jeux joués

Bischwiller

Clichy-Echecs-92

C.E. de Bois-Colombes

Grasse Echecs

Nice Alekhine

Mulhouse Philidor

Metz Fischer

Les Tours de Haute Picardie

Tremblay-en-France

Évry Grand Roque

C.E.M.C. Monaco

Vandœuvre-Echecs

Compétition

Classement

Remarques
 Dans le match entre Tremblay en France et Metz, la formation de Tremblay en France a enfreint le règlement , en conséquence le match d'Andreï Chtchekatchev contre Kevin Terrieux a été compté comme perdu. Le résultat réel (tirage) est pris en compte pour les bilans individuels.

Liens externes 
 
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

Voir aussi 
 Coupe de France d'échecs

Notes et références 

2017-2018
Echecs M1